Бенджамин Ковалевич (, род. 16 декабря 1975, Монреаль) — канадский музыкант и исполнитель польского происхождения, вокалист панк-рок группы Billy Talent.

Он вырос в Стритсвилле, Онтарио, но сейчас Ковалевич живёт в пригороде Торонто. Учился в средней школе Our Lady of Mount Carmel Secondary School, где был сначала барабанщиком в группе «To Each His Own» («Каждому своё»). Участник Billy Talent Джонатан Гэллант также играл в этой группе.

Бен стал вокалистом, когда они пригласили третьего участника BT Аарона Соловонюка на место барабанщика. Троица собиралась присоединиться к другой группе, но, встретив последнего участника Иэна Ди’Сэя, они образовали группу под названием Pezz и в Core Logo, по которой был снят одноимённый фильм (в российском прокате фильм известен как «Эмблема тяжёлого рока»). Однако появилась некоторая проблема, связанная с правом на название группы. Дело в том, что в Мемфисе (США) уже существовала панк-группа с таким же названием, выпустившая свою первую запись в 1990 году. Канадским Pezz угрожал иск с требованием выплаты компенсации в 5 тыс. долларов США американской звукозаписывающей компании BYO Records, сотрудничавшей в то время с американскими Pezz. В результате название группы пришлось сменить на «Billy Talent» (название предложил Бен Ковалевич), в честь одного из героев романа «Hard Core Logo» («Эмблема хардкора»). Остальные члены группы согласились, и так появились Billy Talent.

В это время Бен работал на радио 102.1 the Edge в Торонто, где выполнял мелкие поручения радиоведущего Алана Кросса, чтобы собрать денег на запись альбома Billy Talent.

В августе 2011 года Ковалевич женился на Рашель Тёрнер, с которой встречался шесть лет.

Примечания

Ссылки 
 The First Russian Billy Talent Fan-site/Первый русский фэн-сайт группы  
 Billy Talent Russian Street Team website 
 Российский фан-сайт Billy Talent! 
 Официальный сайт 
Певцы и певицы Канады
Родившиеся в 1975 году
Родившиеся 16 декабря
Персоналии по алфавиту
Рок-музыканты Канады
Рок-вокалисты Канады